En Händig Man () — пятый сольный студийный альбом, на шведском языке, шведского поп-рок музыканта Пера Гессле, издан в 2007 году.

Об альбоме 
На русский язык название диска переводится как «На все руки мастер». Альбом вышел на CD, но также бы и ограниченный тираж на 12" LP (пластинке). Дизайн обложки и буклета к альбому выполнил известный нидерландский фотохудожник Антон Корбейн.

Продюсеры альбома: Кларенс Офверман, Кристофер Лундквист и Пер Гессле для Elevator Entertainment AB.

После выхода альбома музыканты отправились в летний гастрольный тур (En händig man på turné) по Швеции (с 11 июля по 12 августа). Концерты в Гётеборге и Стокгольме были записаны на видео, 5 декабря 2007 года вышел DVD с записью стокгольмского концерта.

Список композиций 
 En händig man — 3.01
 Pratar med min müsli (hur det än verkar) — 3.04
 Jag skulle vilja tänka en underbar tanke — 3.16
 Fru Nordin — 3.07
 Dixy — 2.51
 När Karolina kom — 2.51
 Hannas kärlekspil — 2.11
 Om du kommer ihåg — 2.59
 Om jag vetat då (vad jag vet nu) — 3.35
 Tom Tom — 2.59
 Våldsamt stillsamt — 2.41
 Trött — 2.47
 Samma gamla vanliga visa — 2.31
 Min hälsning — 3.23
 En händig man (Tits & Ass Demo 13 Juli 2006) * Digital Release only *
 Ett perfekt ägg (Instrumental) * Digital Release only *
 En händig man (blåser) ** Telia Version only **

 Ограниченным тиражом была также выпущена т. н. «делюкс» версия альбома (0946 3 96709 2 5), в которой был бонус ер с песнями
 Hon vill sväva över ängarna — 2.31
 Signal — 2.56
 Solen kom från ingenstans — 2.49
 Du kommer så nära (du blir alldeles suddig) — 3.06

Left-overs 
Известно, что песня «Kvar i min bil» (Забытый в моей машине), трижды исполненная в шведском фильме 2008 года «Låt den rätte komma in» (Впусти меня), не вошла в официальный саундтрек к фильму, и также до сих пор не была издана в качестве сингла, хотя на официальном сайте Гессле в разделе «Тексты песен» имеется полный текст этой композиции на шведском языке.

В интервью, Пер рассказал, что песня была записана в 2007 году во время записи альбома «En händig man», однако не вошла на диск:

Вы должны были уже догадаться к этому моменту, но… фильмы в моей крови! Вот абсолютно новая песня, которую я написал, включённая в абсолютно новый, отличный (поверьте мне, я его смотрел!!!) шведский фильм «LÅT den RÄTTE komma in» [Впустите меня], снятый по книге с таким же названием. Премьера осенью, но он уже выиграл две серьёзные награды. Моя песня называется «Kvar i min Bil» [Забытый в моей машине] и звучит в фильме три раза (включая небольшую насвистывающую версию…). Было клёво записывать её во время записи альбома «En händig man», это такая легкая песенка с отличным таким гитарным ритмом. И она звучит чуть меньше трёх минут!
будьте здоровы, п.

Синглы 
 En händig man (0946 397237 2 0)
 En handig man (3.01)
 Vet du vad jag egentligen vill? (2.03)
 Jag skulle vilja tänka en underbar tanke — только цифровой релиз и промосингл
 Pratar med min müsli (hur det än verkar) / Shopping with mother — совместно с проектом «Son of a Plumber»
 Pratar med min müsli (hur det än verkar)
 Shopping with mother
 Shopping with mother (Voz Vibrante remix)
 Shopping with mother (Mother’s Dub by Voz Vibrante)

Участники записи 
 Пер Гессле — автор текстов, музыки, главный вокал, электро- и акустическая гитары, губная гармошка
 Кристофер Лундквист — электро- и акустическая гитара, электро-гусли
 Кларенс Офверман — клавишные
 Хелена Юсефссон — вокал и бэк-вокал
 Матс МП Перссон — электрогитара
 Йенс Йонссон — ударные
 Магнус Бёрьесон — бас-гитара

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пера Гессле 
 Официальный сайт альбома

Пер Гессле
Альбомы Пера Гессле
Альбомы 2007 года